Hustle peut faire référence à :

 , une danse apparentée à la disco et au discofox.
 Hustle, le titre original de La Cité des dangers, film américain de Robert Aldrich sorti en 1975 ;
 Hustle, un téléfilm de 2004 ;
 Hustle, une série télévisée anglaise ;
 Hustle, un jeu vidéo d'arcade ;
 HUSTLE, une ancienne fédération de catch japonaise (2004-2009) :
 Hustle, un terme utilisé au hip-hop ;
 Hustle, une chanson de P!nk ;
 Hustle, le titre original de Le Haut du panier, film américain sorti en 2022.